Adrián Fernández – calciatore argentino
 Adrián Fernández – calciatore paraguaiano
 Adrián Fernández – pilota motociclistico spagnolo
 Adrián Fernández – pilota automobilistico messicano
 Adrián Fernández – tennista messicano